Parnell ist der Name folgender Orte

in Neuseeland:
 Parnell (Neuseeland), Vorort von Auckland

in den Vereinigten Staaten:
 Parnell (Alabama), im Chilton County
 Parnell (Arkansas), im Lonoke County
 Parnell (Illinois), im DeWitt County
 Parnell (Iowa), im Iowa County
 Parnell (Kansas), im Atchison County
 Parnell (Kentucky), im Wayne County
 Parnell (Michigan), im Kent County
 Parnell (Missouri), im Nodaway County
 Parnell (Texas), im Hall County
 Parnell (Wisconsin), im Sheboygan County

Parnell ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Catherine Parnell (1852–1911), irische Nationalistin
 Bill Parnell (1928–2008), kanadischer Mittelstreckenläufer

 Chris Parnell (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler und Comedian
 Christopher Parnell, 8. Baron Congleton (1930–2015), britischer Peer und Politiker (Crossbencher)
 Edward Parnell (1875–1941), britischer Sportschütze und Offizier
 Fanny Parnell (1848–1882), irische Dichterin und Nationalistin

 Geoffrey Parnell, britischer Historiker
 Harvey Parnell (1880–1936), US-amerikanischer Politiker (Arkansas)

 Jack Parnell (1923–2010), britischer Musiker und Bandleader
 Lee Roy Parnell (* 1956), US-amerikanischer Country-Sänger und Texter
 Peter Parnell (* 1953), US-amerikanischer Dramatiker
 Reg Parnell (1911–1964), britischer Formel-1-Rennfahrer
 Samuel Duncan Parnell (1810–1890), neuseeländisch-englischer Farmer und Zimmermann
 Sean Parnell (* 1962), US-amerikanischer Politiker (Alaska)

 Tim Parnell (1932–2017), britischer Rennfahrer und Teammanager